siła – wielkość fizyczna
 Siła – miejscowość
 Siła – karta tarota
 Siła – indyjski film w reżyserii Nishikanta Kamata z 2011 roku
 „Siła” – dziennik, organ prasowy Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy

Zobacz też